

Берія — місто, штат Кентуккі
 Берія — місто, штат Огайо
 Берія — переписна місцевість, штат Небраска

Див. також 
 Берія Лаврентій Павлович